Groszki (draże, drażetki, kamyki, kamyczki, pastylki, tabletki) – wyrób cukierniczy w postaci mniej lub bardziej regularnych kulek z rozmaitą, zwykle słodką zawartością w skorupce cukrowej. M.in. M&M's, Lentilki, Mentosy, Tic Tac.

2 miejscowości w Polsce: 
 Groszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Groszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno